Röhrchen steht für
 Kapillare, feiner, langgestreckter Hohlraum
 Blutentnahmeröhrchen

Siehe auch:
 Rohr
 Rörchen